Bouville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bouville (Essonne) im Département Essonne
 Bouville (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Bouville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

In literarischem Kontext
 Ort der Handlung in Jean-Paul Sartres Buch Der Ekel (übersetzt: "Schlamm-Stadt")